Jingkang (Ajibarang)
 Jingkang (Karangjambu)
 Jingkang (Tanjungmedar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing